Segner steht für:

 Segner (Volk), antiker germanisch-keltischer Stamm im Raum Luxemburg
 Segner (Mondkrater), benannt nach Johann Andreas von Segner
 (28878) Segner, Asteroid des Hauptgürtels
 Segner (Ravensburg), Weiler in der Stadt Ravensburg, Baden-Württemberg

Segner ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Segner (* 2001), deutscher Rugby-Union-Spieler
 Johann Andreas von Segner (1704–1777), deutscher Physiker und Mathematiker
 Kurt Segner (* 1946), deutscher Politiker, Mitglied des Deutschen Bundestages